Bru Recolons y Argente ( Barcelona, 1971 ) es un empresario y emprendedor catalán, nacido en Barcelona. Fundador de los Premis Talent,   un proyecto que inició en 2015 para fomentar el emprendimiento y la Innovación en Cataluña. Promotor del Talent Knowledge Congress, el primer congreso internacional centrado gestión de talento y conocimiento.   En 2020 creó la Fundación Impulsa Talentum XXI, para ayudar a los emprendedores a desarrollar sus proyectos innovadores y conseguir que Barcelona sea un lugar de referencia internacional en gestión de talento y conocimiento.   Es graduado en Dirección de Empresas Tecnológicas por la Universidad Ramon Llull y MBA en Esade .

Partícipe de iniciativas entre las que destacan el impulso del manifiesto "queremos nuestra Historia", en los años 80, que hizo posible que se impartiera la asignatura de historia de Cataluña en la enseñanza secundaria o la campaña para hacer obligatorio el uso del casco. 

De joven lideró diversas organizaciones y plataformas de apoyo a la cultura catalana, como el Consejo Escolar de Cataluña y fue miembro activo del Consejo Nacional de las Juventudes de Cataluña .

Referencias 

Personas vivas